Plusieurs villes et communes ont une rue des Carmélites (ou un autre type de voirie). Cet odonyme tient son origine de la présence - ancienne ou actuelle - d'un couvent de religieuses appartenant à l'ordre du Carmel, qui sont traditionnellement appelées' Carmélites'.

en  
 Rue des Carmélites à Uccle (Bruxelles).

en  
 Montée des Carmélites, à Lyon (1er)
 Rue des Carmélites, à Mâcon
 Rue des Carmélites à Nantes.
 Rue des Carmélites à Reims.
 Rue des Carmélites à Strasbourg.

Au  
 Rue des Carmélites (Carmelite  Street), à Londres

Carmélites